Vughterpoort (wijk), wijk in 's-Hertogenbosch;
 Vughter Poort, voormalige poort in 's-Hertogenbosch.